1-я группа — название нескольких военных формирований:
 1-я резервная авиационная группа
 1-я ударная авиационная группа